Zugangskontrolle bezeichnet

 Zutrittskontrolle, Regelung des Zutritts von Personen in ein geschütztes Areal
 Zugangskontrolle (Informatik), Kommunikation eines Rechners nur mit berechtigten Benutzern oder Rechnern